Indija:
 Agra (provincija), nekada provincija u Britanskoj Indiji, 
 Agra (divizija), administrativna jedinica, divizija, u indijskoj državi Uttar Pradesh
 Agra (distrikt), administrativna jedinica, distrikt u istoimenoj diviziji, u indijskoj državi Uttar Pradesh, 
 Agra (Uttar Pradesh, Indija), grad u indijskoj državi Uttar Pradesh, u istoimenom distriktu
 Agra (nadbiskupija), nadbiskupija u Indiji, 
 Agra TI, mjesto u švicarskom kantonu Tessin,
 Agra (Grčka), mjesto na grčkom otoku Lezbos, 
 Agra (Italija), mjesto u Italiji, 
 Agra, Kansas, mjesto u SAD-u, 
 Agra, Oklahoma, mjesto u SAD-u, 
 Agra (rod), rod iz porodice trčaka

ka:აგარა (მრავალმნიშვნელოვანი)